Иберостар има више значења:

 Иберостар (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Иберостар (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику